

Населені пункти та їхні частини
 Стоґі — село в гміні Борув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стоґі — село в гміні Мальборк Мальборського повіту Поморського воєводства
 Стоґі — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Стоґі — колонія в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки